Первома́йский — посёлок Двуреченского сельсовета Грязинского района Липецкой области.

Расположен на Усманском шоссе в Ленинском лесничестве.

В 1930-х годах здесь, в лесном массиве, началась добыча торфа. Вскоре рабочие основали посёлок, который имел несколько названий — Торфболо́то, Торфразрабо́тки, Клешня́ (либо Калешня́). Позднее дали новое имя — Первомайский (в честь праздника трудящихся — Первомая) .

Население

Примечания 

 

Населённые пункты Грязинского района